

Codici 
 FR4 – codice NUTS della Zone d'études et d'aménagement du territoire dell'Est

Televisione 
 FR4 – France 4, emittente pubblica francese

Trasporti 
 FR4 – ferrovia regionale del Lazio

Tecnologia 
 FR4 (materiale) – Flame Retardant 4, designazione assegnata a manufatti in resina epossidica e fibra di vetro, con proprietà autoestinguenti.